Michael Agazzi (né le  à Ponte San Pietro, en province de Bergame, en Lombardie) est un joueur de football italien, évoluant au poste de gardien de but à l'Unione Sportiva Alexandrie 1912.

Biographie 
Al'issue de la saison 2013/2013, Michael Agazzi  quitte Cagliari Calcio  (qui l'avait prêté au Chievo Vérone depuis janvier dernier). En fin de contrat, le gardien de 29 ans  rejoint, le , l'AC Milan. Il signe avec les rouge et noir, un bail de trois ans. Formé par l'Atalanta, il remplacere Marco Amelia au poste de troisième gardien.

Le , il est prêté à Middlesbrough pour une saison, mais il ne joue pas ni un match.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Sportif italien du XXIe siècle
Naissance en juillet 1984
Naissance à Ponte San Pietro
Footballeur italien
Gardien de but de l'US Triestina Calcio
Gardien de but de l'US Sassuolo Calcio
Gardien de but de l'US Foggia
Gardien de but du Cagliari Calcio
Gardien de but du Chievo Vérone
Gardien de but de l'AC Cesena
Gardien de but de l'Alessandria Calcio
Gardien de but de l'Ascoli Calcio 1898
Gardien de but de l'US Cremonese